CEV-Pokal 2016/17 steht für:

 CEV-Pokal 2016/17 (Frauen)
 CEV-Pokal 2016/17 (Männer)